Список крупнейших компаний Китая составлен на основе ежегодного рейтинга Fortune Global 500, опубликованного в американском деловом журнале Fortune в августе 2020 года. Данный рейтинг ранжирует компании по величине выручки, полученной за прошедший финансовый год (измеряется в долларах США). Минимальная выручка для попадания в рейтинг увеличилась с 24,8 млрд. долл. в 2019 году до 25,4 млрд. долл. в 2020 году. 

Особенностью рейтинга Fortune Global 500 за 2020 год стало то, что впервые компании из материкового Китая и Гонконга (124) обогнали компании США (121) по числу представленных в списке. При этом компании США сохранили лидерство по совокупной выручке — на них пришлось 30 % выручки всех компаний из Fortune Global 500, а на китайские компании — только 25 %.

Рейтинг

См. также 
 Список крупнейших компаний Китая по версии Forbes (2019)

Примечания

Ссылки 
 Global 500

Компании Китая 
Списки компаний по странам